Аннаполис-Ройял  — первое поселение французов в Северной Америке (Новая Франция).

Самюэль де Шамплен в 1605 году основал под названием Порт-Рояль примерно в 8 км от современного места. Оно стало столицей региона Акадия, а также центром рыболовства и пиратства. В 1613 г. старое поселение разрушили англичане (в XX веке там был создан музей под открытым небом), и вскоре после этого французы построили новое поселение на месте современного города Аннаполис-Ройал.

По стратегическим соображениям порт неоднократно атаковали англичане, и в конце концов овладели им в 1710 году, хотя французы предпринимали попытки вернуть порт под свой контроль. Переименован в честь королевы Анны. Был столицей Новой Шотландии до основания Галифакса в 1749 году. В настоящее время — небольшой город и туристическая достопримечательность.

В реконструированном старинном посёлке Форт-Анн () туристов встречают сотрудники музея в старинных костюмах.

Библиография 
 Emanuel Rostworowski, Historia powszechna: Wiek XVIII, Warszawa 2004.
 Tadeusz Słabczyński, Wielcy odkrywcy i podróżnicy: Słownik, Warszawa 1995.

История Северной Америки
История Англии
Новая Франция
Населённые пункты Новой Шотландии